Kronau (Baden), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, gelegen in het Landkreis Karlsruhe
 Kronau (Saskatchewan), een stad in de Canadese provincie Saskatchewan